Žajčik (Зайчик) è un film del 1964 diretto da Leonid Fёdorovič Bykov.

Trama

Note

Collegamenti esterni